Coppell (Ontario)
Coppell (Texas)

Harry Coppell (né en 1996), athlète britannique
Steve Coppell (né en 1955), joueur et entraîneur anglais de football